

Toponymes 
France
 Gare des Trois-Chênes, à Belfort
Suisse
 Les Trois-Chêne, à Genève
 Trois-Chênes, un lieu-dit à Neuchâtel

Littérature 
 Les Trois Chênes, Tome IV, un volume de la suite romanesque Louisiane  de Maurice Denuzière
 
Homonymie de toponyme